Сокращение ATI может означать:

 Acronis True Image — программа для резервного копирования и восстановления данных.
 Allied Telesis (известна в Европе как  и в Америке как , которые являются подразделениями общей группы компаний ) — международная телекоммуникационная компания.
 ATI Technologies — бывшая фирма-производитель графических процессоров и чипсетов материнских плат под торговой маркой ; в настоящее время является подразделением AMD.

Коды:
 ATI — код  для  в уругвайском городе Артигас.
 ATI — код  для бывшей итальянской авиакомпании .
 ATI — тикер  для американской фирмы-производителя металлических сплавов , Inc.